Нейч Печник е словенски футболист.

Национален отбор 
Записал е и 32 мача за националния отбор на Словения.

Външни препратки 
 National Football Teams

Словенски футболисти
Футболисти на Шефилд Уензди
Футболисти на Цървена звезда